Název Kozlovský potok má více vodních toků:

 Kozlovský potok (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy v okrese Jihlava
 Kozlovský potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Karlovy Vary
 Kozlovský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese České Budějovice